Eine Brombeere ist:
 botanisch ein Vertreter der Brombeeren
 generell der Name einer essbaren Frucht der Brombeeren, siehe Brombeere (Frucht)

Siehe auch: